Aristaios, een figuur uit de Griekse mythologie
 Aristaios, een Griekse pythagoreïsche filosoof